Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Mill Hill – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)